Ljoznenski Rajon (vitryska: Лёзненскі Раён, ryska: Лиозненский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Vitsebsks voblast, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Minsk.

Följande samhällen finns i Ljoznenski Rajon:

 Ljozna

Källor 

Indelningar i Vitsebsks voblast